Zero Down était un groupe de musique punk formé par Jim Cherry, le bassiste de Strung Out, Milo Todesco, le batteur de Down by Law, et John McCree, le guitariste de War Called Peace.

Cherry, l'homme de tête du groupe, qui était aussi le guitariste et compositeur de Pulley, gagne l'appui de Fat Wreck Chords dont Fat Mike et le patron, et réalise le seul album du groupe, With a Lifetime to Pay. La musique était un retour sur le skatepunk du milieu des années 90 (ce qui n'est pas vraiment une surprise au vu des membres du groupe). Le groupe a intégré l'ex guitariste de Lagwagon, Shawn Dewey, en 2001.

Trio musical américain
Groupe américain de punk rock
Groupe musical américain des années 1990
Groupe musical américain des années 2000
Artiste de Fat Wreck Chords